De 38ste editie van de Beker der Bekerwinnaars werd door het Engelse Chelsea FC gewonnen in de finale tegen het Duitse VfB Stuttgart.

Voorronde

Eerste Ronde

Tweede Ronde

Kwartfinale

Halve Finale

Finale

Externe links 
 1997-98 competition at UEFA website
 results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Europacup II
Europacupvoetbal 1997/98